Baranyi Károly (1894–1978) szobrász
 Baranyi Károly (1949–) fizikus